Nya Arbetartidningen, tidskrift utgiven av Arbetarpartiet som tidigare hette Arbetar- och Ungdoms-Offensiven. Nya Arbetartidningen utkommer var tredje vecka. Sedan november 2019 är Nya Arbetartidningen en nättidning. 

Nya Arbetartidningen delar namn med en annan vänstertidskrift som utgavs i pappersform 1993-2009 och sedan fortsatte på nätet. De två publikationerna har emellertid ingen koppling till varandra.

Externa länkar
Nya Arbetartidningen

Svenska tidskrifter